«Карлсон, который живёт на крыше» () — шведско-норвежско-немецкий мультипликационный сериал в 26 эпизодах, вышедший в 2002 году и демонстрировавшийся на телеэкранах с 2003 года. Снят немецкой кинокомпанией Trickompany. Телесериал монтирован немецкой компанией Kirch Media в сотрудничестве со Svensk Filmindustri. Режиссёр — Вибек Идсе. Исполнительный продюсер — Керстин Бонниэр. Снят по трилогии о Малыше и Карлсоне шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Серия была показана несколько раз на SVT1 и Barnkanalen, а также выпускалась на  DVD

Озвучка 
 Карлсон — Бьорн Ульвеус
 Малыш — Фрида Альсдест
 мама — Пернилла Аугуст
 папа — Аллан Свенссон
 Филле — Магнус Херенстам
 Рулле — Брассе Бреннстрём
 фрекен Бок — Маргарета Крок
 дядя Юлиус — Нильс Эклунд

Переозвучен в России 
 Сергей Безруков — Карлсон
 Татьяна Канаева — Малыш
 Андрей Бархударов — Филле
 Александр Груздев — Рулле
 Елена Соловьёва — мама
 Александр Котов — папа
 Денис Беспалый — фрекен Бок
 Александр Комлев — Боссе
 Жанна Никонова — Бетан
 Сергей Чекан — дядя Юлиус

Ссылки 
 

Мультсериалы Германии
Мультсериалы Швеции
Экранизации произведений Астрид Линдгрен